Ви́ктор Константи́нович Ме́льников (28 декабря 1914, Москва—5 февраля 2006, там же) — советский и российский .

Биография 
Родился 28 декабря 1914 в Москве в семье архитектора К. С. Мельникова. В 1936 году окончил Художественное училище памяти 1905 года и поступил в Московский государственный художественный институт, который окончил в 1942 году. Среди его учителей были художники П. П. Кончаловский и Н. П. Крымов.

В 1948—1949 годах преподавал живопись в Московской средней художественной школе. В 1951—1974 годах работал на Живописно-производственном комбинате Московского отделения Художественного фонда СССР, где выполнял эталонные копии с произведений русских художников из собрания Третьяковской галереи.

В. К. Мельников редко выставлялся и практически не продавал свои работы. Одним из почитателей его живописи был коллекционер русского авангарда Г. Костаки. Одна из последних выставок полотен Мельникова прошла в Государственном музее архитектуры, сотрудники которого по инициативе самого Виктора Константиновича проводили разборку семейного архива с целью организации будущего музея семьи.

После смерти отца и его супруги Анны Гавриловны Виктор Константинович жил в Доме Мельникова и являлся хранителем отцовского творческого наследия. Незадолго до кончины В. К. Мельников заподозрил одну из двух своих дочерей, Елену, в том, что она «обманным путём» вынудила его подписать дарственную на дом. В присутствии прессы он исключил её из завещания. Своей душеприказчицей он назначил другую дочь, Екатерину Каринскую, но в марте 2005 года объявил, что завещает дом государству, лишая обеих дочерей наследства. Условием передачи дома являлась организация в нём музея не только его отца, архитектора Константина Мельникова, но и музея самого Виктора Мельникова.

В. К. Мельников умер в Москве и был похоронен на Введенском кладбище (29 уч.) рядом с матерью и отцом.

В 2014 году в Москве открыт Государственный музей Константина и Виктора Мельниковых.

См. также 
 К. С. Мельников
 Дом Мельникова
 Музей Мельниковых

Примечания

Литература

Ссылки 
 Памяти Виктора Мельникова
 Умер Виктор Мельников
 Виктор Мельников подарил государству шедевр конструктивизма на Арбате
 Похороны Виктора Мельникова

Константин Мельников
Похороненные на Введенском кладбище
Выпускники МГХИ им. Сурикова